, une localité de Salford dans le Grand Manchester.

 Alexander Walkden,  baron Walkden (1873-1951), un dirigeant syndical britannique et un homme politique travailliste ;
 Bianca Walkden (1991-), une taekwondoïste britannique ;
 Douglas Walkden-Brown, dit Doug Brown (1921-2013), un homme politique puis diplomate fidjien ;
 Pat Walkden (1946-), une joueuse de tennis rhodésienne et sud-africaine.